Жученко — українське прізвище. Відомі носії:

 Жученко Григорій Михайлович — український поет, перекладач.
 Жученко Григорій Прокопович (1923) — Герой Радянського Союзу.
 Жученко Любов Федорівна — представниця козацького роду Жученків. Донька полтавського полковника Федора Івановича Жученка. Дружина Василя Леонтійовича Кочубея.
 Жученко Михайло Васильович (1840–1880) — один із фундаторів і добродіїв Наукового Товариства ім. Шевченка; голова ради адвокатів у місті Харків.
 Жученко Олександр Олександрович (1935–2013) — радянський і російський учений.
 Жученко Олександр Олександрович (1958) — вчений, член-кореспондент РАСГН.
 Жученко Павло Данилович — Герой Радянського Союзу.
 Жученко Федір Іванович — полтавський полковник (1659–1691, з перервами).

Українські прізвища
Прізвища на -енко